Al-Quds-Moschee ist der Name einer Vielzahl von Moscheen, die nach al-Quds (القدس/ al-Quds (asch-Scharif), „die Heilige“) benannt sind, dem arabischen Namen für die Stadt Jerusalem:

 al-Quds-Moschee Hamburg, Hamburg-St. Georg, Träger Arabischer Kulturverein e.V.
 al-Quds-Moschee Frankfurt, Frankfurt am Main, Träger Bismillah e.V.
 al-Quds-Moschee Bagdad, Irak
 al-Quds-Moschee Sidon, Libanon